Технологии строительства — техники и методы (технологии), применяемые в строительстве.

 Соломенное домостроение
 Деревянное домостроение#Технологии строительства деревянных домов

 Каменная кладка
 Полубутовая техника строительства — средневековая техника возведения стен, при которой на месте будущей стены вначале возводились две параллельные стенки, пустота между которыми заполнялась обломками камня, щебня и кирпича и заливалась известковым раствором. 

 Панельное домостроение — один из способов сборного строительства, с выпуском всех элементов «панельных зданий» на специализированных предприятиях крупнопанельного и каркасно-панельного домостроения.
 Монолитное строительство — метод возведения зданий при котором основным материалом конструкций является монолитный железобетон. 
 Модульное строительство — здания из модулей заводского изготовления, собранные из одного и более блоков модулей. 
 Объёмно-модульное домостроение
 Каркасное домостроение
 Контурное строительство — инновационная технология возведение несущих и ограждающих конструкций, заключается в экструзии (выдавливании) слой за слоем специального бетона по заложенному программой контуру; в этом она схожа с обычной 3D-печатью. 
 Сейсмостойкое строительство
Купольное строительство — быстровозводимая бесконнекторная технология строительства купольных домов.

Техники:
 Трулло — каменная кладка без связующих материалов.
 Стена в грунте — возведение подземных или заглублённых сооружений, фундаментов, ограждений котлованов, подпорных стен c использованием при разработке грунта тиксотропного глинистого раствора.

См. также 
 Здание#По технологии строительства
 Технологии строительства серийных жилых домов
 Зелёное строительство
 Экономика строительства

 Техника строительства египетских пирамид
 Нан-Мадол#Технология строительства